Isba peut faire référence à : 

 isba, une maison traditionnelle en Russie.
 , une cité antique identifiée comme correspondant à l'actuel village turc de .

Sigle 

ISBA aussi un sigle pouvant faire référence à :
 Société internationale d'analyse bayésienne (), une société savante en statistiques.
 , une ancienne « académie » allemande (c'est-à-dire un centre d'études coopératives professionnelles), devenue en 1999 la  (BA Nordhessen).
 Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, école d'enseignement supérieur en art et design graphique située à Besançon en Franche-Comté.
 Institut des sciences biomédicales appliquées, un centre de recherche public du Bénin.

Voir aussi 
 Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics (ISBA TP), une école d'ingénieurs française située à Marseille.